Psammetichus or Psamtek is de naam van drie Egyptsche farao's uit de 26e dynastie:
Psammetichus I (664 - 610 v.Chr.)
Psammetichus II (595 - 589 v. Chr.)
Psammetichus III (589 - 570 v.Chr.)